8-я Краснознамённая дивизия подводных лодок (сокращённо: 8-я дПЛ) — соединение подводных сил Тихоокеанского флота. Сформирована 20 октября 1973 года. Первая в истории ВМФ СССР дивизия атомных подводных ракетоносцев на Тихоокеанском флоте.

История соединения 
В октябре 1970 года в составе 15-й эскадры ПЛ Камчатской военной флотилии была сформирована 8-я дивизия ПЛ ТОФ. Вооружалась атомными подводными лодками с баллистическими ракетами проекта 667А. 21.12.70 в состав 8-й дивизии ПЛ ТОФ вошла ПЛАРБ К-434, проект 667А.

В июне 1971 года в состав 8-й дивизии 15-й эскадры ПЛ ТОФ вошла ПЛАРБ К-236 проект 667А.

С 1972 по 1973 годы входит в состав 15-й эскадры ПЛ Камчатской военной флотилии ТОФ.

Формирование флотилии атомных подводных лодок стратегического назначения начато в 1973 году в соответствии с директивой ГК ВМФ № 130/1/00157 от 06.02.1973 г., ГШ ВМФ № 730/1/00152 от 05.02.1973.

Вошла в состав 2-й флотилии подводных лодок ВМФ СССР 23 октября 1973 года с базированием в бухте Крашенинникова, г. Вилючинск (Камчатка).

С 1973 по 1992 год 8-я дивизия 2-й флотилии ПЛ Камчатской военной флотилии ТОФ. В составе дивизии две ПЛ проекта 667А — К-434, К-236.

В 1992 8-я дивизия ПЛ ТОФ расформирована.

Состав 
В составе дивизии в разное время находились ПЛ проектов: 658, 667А «Навага», 667Б «Мурена».

Командиры 
 контр-адмирал Громов, Борис Иванович (10.1970 - 1974);
 контр-адмирал Лазарев, Юрий Сергеевич (1974 - 1975, кап. 1 ранга, контр-адм.);
 контр-адмирал Иванов, Николай Тарасович (1975 - 1979);
 контр-адмирал Приходько, Борис Федорович (1979 - 11.1983);
 контр-адмирал Лапшин, Евгений Николаевич (11.1983 - 11.1987);
 контр-адмирал Кудряшов Константин Иванович (11.1987 - 1991).

Начальники штаба
 Приходько, Борис Федорович (1976 - 1979);
 Рогунов, Валерий Александрович (1979 - 1983).

Примечания

Ссылки 
 

Соединения Тихоокеанского флота
Воинские формирования Восточного военного округа
Дивизии подводных лодок ВМФ СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1970 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1992 году